Вулиця Героїв Чорнобиля — вулиця у деяких населених пунктах України. Назва — на честь ліквідаторів Чорнобильської катастрофи.

Список 
 Вулиця Героїв Чорнобиля — вулиця в місті Барвінкове Харківської області.
 Вулиця Героїв Чорнобиля — вулиця в місті Біла Церква Київської області.
 Вулиця Героїв Чорнобиля — вулиця в місті Борзна Чернігівської області.
 Вулиця Героїв Чорнобиля — вулиця в смт Бородянка Київської області.
 Вулиця Героїв Чорнобиля — вулиця в місті Верхівцеве Дніпропетровської області.
 Вулиця Героїв Чорнобиля — вулиця в місті Вінниця.
 Вулиця Героїв Чорнобиля — вулиця в місті Вовчанськ Харківської області.
 Вулиця Героїв Чорнобиля — вулиця в місті Глобине Полтавської області.
 Вулиця Героїв Чорнобиля — вулиця в місті Городище Черкаської області.
 Вулиця Героїв Чорнобиля — вулиця в місті Дніпро.
 Вулиця Героїв Чорнобиля — вулиця в місті Жашків Черкаської області.
 Вулиця Героїв Чорнобиля — вулиця в місті Житомир.
 Вулиця Героїв Чорнобиля — вулиця в місті Жмеринка Вінницької області.
 Вулиця Героїв Чорнобиля — вулиця в місті Знам'янка Кіровоградської області.
 Вулиця Героїв Чорнобиля — вулиця в смт Катеринопіль Черкаської області.
 Вулиця Героїв Чорнобиля — вулиця в місті Коростень Житомирської області.
 Вулиця Героїв Чорнобиля — вулиця в місті Коростишів Житомирської області.
 Вулиця Героїв Чорнобиля — вулиця в смт Кринички Дніпропетровської області.
 Вулиця Героїв Чорнобиля — вулиця в місті Куп'янськ Харківської області.
 Вулиця Героїв Чорнобиля — вулиця в місті Лубни Полтавської області.
 Вулиця Героїв Чорнобиля — вулиця в смт Макарів Київської області.
 Вулиця Героїв Чорнобиля — вулиця в місті Мар'їнка Донецької області.
 Вулиця Героїв Чорнобиля — вулиця в місті Мерефа Харківської області.
 Вулиця Героїв Чорнобиля — вулиця в місті Нікополь Дніпропетровської області.
 Вулиця Героїв Чорнобиля — вулиця в місті Носівка Чернігівської області.
 Вулиця Героїв Чорнобиля — вулиця в місті Овруч Житомирської області.
 Вулиця Героїв Чорнобиля — вулиця в місті Первомайськ Миколаївської області.
Вулиця Героїв Чорнобиля — вулиця в місті Переяслав Київської області.
 Вулиця Героїв Чорнобиля — вулиця в місті Південне Харківської області.
 Вулиця Героїв Чорнобиля — вулиця в місті Покров Дніпропетровської області.
 Вулиця Героїв Чорнобиля — вулиця в смт Романів Житомирської області.
 Вулиця Героїв Чорнобиля — вулиця в місті Рубіжне Луганської області.
 Вулиця Героїв Чорнобиля — вулиця в смт Ружин Житомирської області.
 Вулиця Героїв Чорнобиля — вулиця в місті Світловодськ Кіровоградської області.
 Вулиця Героїв Чорнобиля — вулиця в місті Слов'янськ Донецької області.
 Вулиця Героїв Чорнобиля — вулиця в смт Ставище Київської області.
 Вулиця Героїв Чорнобиля — вулиця в місті Суми.
 Вулиця Героїв Чорнобиля — вулиця в місті Тальне Черкаської області.
 Вулиця Героїв Чорнобиля — вулиця в місті Тараща Київської області.
 Вулиця Героїв Чорнобиля — вулиця в місті Тернопіль.
 Вулиця Героїв Чорнобиля — вулиця в місті Хмельницький.
 Вулиця Героїв Чорнобиля — вулиця в місті Черкаси.
 Вулиця Героїв Чорнобиля — вулиця в місті Чернігів.
 Вулиця Героїв Чорнобиля — вулиця в місті Шепетівка Хмельницької області.

Див. також 
 Провулок Героїв Чорнобиля
Проспект Героїв Чорнобиля — проспект в місті Валки Харківської області.

Вулиці